La Familia Kennedy es una familia estadounidense de origen irlandés que ocupa un lugar destacado en la política estadounidense, el gobierno y los negocios. Los primeros Kennedys en residir en Estados Unidos fueron Patrick Kennedy y Bridget Murphy, que zarparon de Irlanda a Estados Unidos en 1849. Su hijo, P.J., entró en la política y los negocios. P.J. y su esposa, Mary Hickey, fueron los padres del empresario/político Joe, Sr. Los cuatro hijos de Joseph. y la filántropa/socialité Rose Fitzgerald fueron: Joe, Jr., John, Robert y Ted. John sirvió como presidente, mientras que Robert y Ted se convirtieron en prominentes senadores. La participación política de los Kennedy ha girado en torno al Partido Demócrata. La Educación en la Universidad de Harvard ha sido común entre ellos, y esto ha contribuido en gran medida a la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la universidad. La riqueza y el glamour de los miembros de la familia, así como su extensa y continua participación en el servicio público, los ha elevado al estatus de icono en el último medio siglo, con los Kennedy nombrados a veces como la Familia Real de América.

Joe, Sr. puso sus esperanzas en su hijo mayor, Joe, Jr., a entrar en política y ser elegido presidente. Sin embargo, después de que Joe, Jr. muriese durante la Segunda Guerra Mundial, esas esperanzas de convertirse en presidente cayeron en su segundo hijo, John. Poco después de que John fuera elegido en 1960, él, Robert y Ted ocuparon cargos importantes en el gobierno federal. Recibieron intensa publicidad, a menudo haciendo hincapié en su relativa juventud, encanto, educación y futuro en la política. Entre 1947 y 2011, fueron 64 años en los que hubo al menos un Kennedy sirviendo un cargo político en Washington.

La familia ha estado en el centro de muchas tragedias, lo que contribuye a la idea de la "maldición Kennedy". Rosemary fue obligada a someterse a una lobotomía en 1941 que la dejó discapacitada para toda su vida; John y Robert fueron asesinados durante la década de 1960; Ted estuvo involucrado en el incidente de Chappaquiddick en 1969, que causó la muerte de su joven colega, Mary Jo Kopechne; y Joe, Jr., Kathleen y John, Jr. murieron en accidentes aéreos.

Genealogía

Joseph Patrick Kennedy, Sr. (6 de septiembre de 1888 – 18 de noviembre de 1969) (81 años), m. (7 de octubre de 1914) Rose Elizabeth Fitzgerald (22 de julio de 1890 – 22 de enero de 1995) (104 años)
Joseph Patrick Kennedy, Jr. (25 de julio de 1915 – 12 de agosto de 1944) (29 años)
John Fitzgerald Kennedy, Sr. (29 de mayo de 1917 – 22 de noviembre de 1963) (46 años), m. (12 de septiembre de 1953) Jacqueline Lee Bouvier (28 de julio de 1929 – 19 de mayo de 1994) (64 años)
Caroline Bouvier Kennedy (27 de noviembre de 1957), m. (19 de julio de 1986) Edwin Arthur Schlossberg (19 de julio de 1945)
Rose Kennedy-Schlossberg (25 de junio de 1988)
Tatiana Celia Kennedy-Schlossberg (5 de mayo de 1990), m. (9 de septiembre de 2017) George Winchester Moran (14 de junio de 1989)
John Bouvier Kennedy-Schlossberg (19 de enero de 1993)
John Fitzgerald Kennedy, Jr. (25 de noviembre de 1960 – 16 de julio de 1999) (38 años), m. (21 de septiembre de 1996) Carolyn Jeanne Bessette (7 de enero de 1966 – 16 de julio de 1999) (33 años)
Patrick Bouvier Kennedy (7 de agosto de 1963 – 9 de agosto de 1963) (2 días)
Rose Marie Kennedy (13 de septiembre de 1918 – 7 de enero de 2005) (86 años)
Kathleen Agnes Kennedy (20 de febrero de 1920 – 13 de mayo de 1948) (28 años), m. (6 de mayo de 1944) William John Robert Cavendish (10 de diciembre de 1917 – 9 de septiembre de 1944) (26 años)
Eunice Mary Kennedy (10 de julio de 1921 – 11 de agosto de 2009) (88 años), m. (23 de mayo de 1953) Robert Sargent Shriver, Jr. (9 de noviembre de 1915 – 18 de enero de 2011) (95 años)
Robert Sargent Shriver III (28 de abril de 1954), m. (7 de mayo de 2005) Malissa Feruzzi (26 de noviembre de 1963)
Rosemary Scarlett Shriver (8 de enero de 2009)
Maria Owings Shriver (6 de noviembre de 1955), m. (26 de abril de 1986 – 1 de julio de 2011) Arnold Alois Schwarzenegger (30 de julio de 1947)
Katherine Eunice Schwarzenegger (13 de diciembre de 1989), m. (8 de junio de 2019) Christopher Michael Pratt (21 de junio de 1979)
Lyla Maria Schwarzenegger-Pratt (10 de agosto de 2020)
Eloise Christina Schwarzenegger-Pratt  (21 de mayo de 2022)
Christina Maria Aurelia Schwarzenegger (23 de julio de 1991)
Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger (18 de septiembre de 1993)
Christopher Sargent Shriver Schwarzenegger (27 de septiembre de 1997)
Timothy Perry Shriver (29 de agosto de 1959), m. (31 de mayo de 1986) Linda Sophia Potter (13 de junio de 1956)
Sophia Rose Potter-Shriver (14 de junio de 1987)
Timothy Potter-Shriver (8 de diciembre de 1988) m. (23 de septiembre de 2017) Tamara Suzanne Day (29 de noviembre de 1985)
Francis Potter-Shriver (16 de junio de 2018)
Samuel Kennedy Potter-Shriver (13 de julio de 1992)
Kathleen Potter-Shriver (9 de marzo de 1994)
Caroline Potter-Shriver (18 de julio de 1998)
Mark Kennedy Shriver (17 de febrero de 1964), m. (26 de junio de 1992) Jeanne Eileen Ripp (30 de noviembre de 1965)
Mary Elizabeth Shriver (7 de marzo de 1998)
Thomas Kennedy Shriver (29 de octubre de 1999)
Emma Rose Shriver (18 de febrero de 2005)
Anthony Paul Kennedy Shriver (20 de julio de 1965), m. (2 de julio de 1993) Alina Mojica (5 de enero de 1965)
Eunice Julia Shriver (4 de enero de 1994), m. (17 de octubre de 2020) Michael Serafin Garcia ()
Francesca Maria Shriver (13 de diciembre de 1994)
Carolina Fitzgerald Shriver (28 de junio de 2001)
John Joseph Sargent Shriver (1 de julio de 2009)
Patricia Helen Kennedy (6 de mayo de 1924 – 17 de septiembre de 2006) (82 años), m. (24 de abril de 1954 – febrero de 1966) Peter Sydney Ernest Lawford (7 de septiembre de 1923 – 24 de diciembre de 1984) (61 años)
Christopher Kennedy Lawford (29 de marzo de 1955 – 4 de septiembre de 2018) (63 años), 1º m. (17 de noviembre de 1984 – 2000) Jean Edith Olsson (24 de enero de 1955), 2º m. (22 de agosto de 2005 – 10 de diciembre de 2009) Lana Antonova (18 de noviembre de 1979), 3º m. (25 de mayo de 2014 – 2016) Mercedes Lisa Miller (1979)
David Christopher Kennedy Lawford (24 de mayo de 1987)
Savannah Rose Lawford (13 de febrero de 1990)
Matthew Peter Valentine Lawford (27 de febrero de 1995)
Sydney Maleia Kennedy Lawford (25 de agosto de 1956) m. (17 de septiembre de 1983) James Peter McKelvy, Sr. (4 de abril de 1955)
James Peter McKelvy, Jr. (6 de diciembre de 1985)
Christopher Kennedy McKelvy (8 de agosto de 1987)
Patrick Ryon McKelvy (26 de mayo de 1989) m. (18 de julio de 2015) Tiffany Diana Hall-D'Accordo (20 de abril de 1989)
Anthony Lawford McKelvy (28 de noviembre de 1992)
Victoria Francis Lawford (4 de noviembre de 1958) m. (13 de junio de 1987) Robert Beebe Pender, Jr. (6 de junio de 1953)
Alexandra Lawford Pender (11 de marzo de 1988) m. (28 de abril de 2018) Michael Thomas Attard (1988)
Matthew Thomas Attard (17 de junio de 2019)
Caroline Patricia Pender (25 de abril de 1990)
Victoria Rose Pender (13 de mayo de 1993)
Robin Elizabeth Lawford (2 de julio de 1961)
Robert Francis Kennedy, Sr. (20 de noviembre de 1925 – 6 de junio de 1968) (42 años), m. (17 de junio de 1950) Ethel Skakel (11 de abril de 1928)
Kathleen Hartington Kennedy (4 de julio de 1951), m. (17 de noviembre de 1973) David Lee Townsend (17 de noviembre de 1947)
Meaghan Anne Kennedy-Townsend (7 de noviembre de 1977), m. (29 de julio de 2017) William Ottman Birdzell (17 de diciembre de 1979)
Arabella Kennedy Birdzell (15 de agosto de 2016)
David Kennedy Birdzell (15 de agosto de 2016)
Finnbar Ward Kennedy Birdzell (15 de diciembre de 2018)
Maeve Fahey Kennedy-Townsend (1 de noviembre de 1979 – 2 de abril de 2020) (40 años), m. (21 de marzo de 2009) David John McKean (1 de marzo de 1982)
Gideon Joseph Kennedy McKean (27 de junio de 2011 – 2 de abril de 2020) (8 años)
Gabriella McKean (3 de enero de 2013)
Tobias McKean (2017)
Rose Katherine Kennedy-Townsend (17 de diciembre de 1983) m. (26 de mayo de 2018) Tyson O'Hara Sharbaugh (14 de junio de 1983)
Kerry Sophia Kennedy-Townsend (30 de noviembre de 1991) m. (8 de junio de 2019) Max David Meltzer (27 de mayo de 1988)
Joseph Patrick Kennedy II (24 de septiembre de 1952), 1º m. (3 de febrero de 1979 – 1991) Sheila Brewster Rauch (22 de marzo de 1949), 2º m. (23 de octubre de 1993) Anne Elizabeth Kelly (3 de abril de 1957)
Matthew Rauch Kennedy (4 de octubre de 1980) m. (7 de julio de 2012) Katherine Lee Manning (1982)
Lily Frances Kennedy (11 de noviembre de 2013)
Charlotte Ethel Kennedy (mayo de 2016)
Joseph Patrick Kennedy III (4 de octubre de 1980), m. (1 de diciembre de 2012) Lauren Anne Birchfield (21 de septiembre de 1984)
Eleanor Anne Kennedy (29 de diciembre de 2015)
James Matthew Kennedy (20 de diciembre de 2017)
Robert Francis Kennedy, Jr. (17 de enero de 1954), 1º m. (3 de abril de 1982 – 25 de marzo de 1994) Emily Ruth Black (15 de octubre de 1957), 2º m. (15 de abril de 1994 – 16 de mayo de 2012) Mary Kathleen Richardson (4 de octubre de 1959 – 16 de mayo de 2012) (52 años), 3º m. (2 de agosto de 2014) Cheryl Ruth Hines (21 de septiembre de 1965)
Robert Francis Kennedy III (2 de septiembre de 1984), m. (7 de julio de 2018) Amaryllis Damerell Thornber (22 de septiembre de 1980)
Bobby Kennedy (7 de enero de 2019)
Kathleen Alexandra Kennedy (13 de abril de 1988)
John Conor Richardson Kennedy (24 de julio de 1994)
Kyra LeMoyne Kennedy (22 de agosto de 1995)
William Finbar Kennedy (8 de noviembre de 1997)
Aidan Caohman Vieques Kennedy (13 de julio de 2001)
David Anthony Kennedy (15 de junio de 1955 – 25 de abril de 1984) (28 años)
Mary Courtney Kennedy (9 de septiembre de 1956), 1º m. (14 de junio de 1980 – 1990) Jeffrey Robert Ruhe (21 de febrero de 1952), 2º m. (26 de junio de 1993 – febrero de 2006) Paul Michael Hill (13 de agosto de 1954)
Saoirse Roisin Kennedy-Hill (22 de mayo de 1997 – 1 de agosto de 2019) (22 años)
Michael LeMoyne Kennedy, Sr. (27 de febrero de 1958 – 31 de diciembre de 1997) (39 años) m. (14 de marzo de 1981) Victoria Denise Gifford (20 de febrero de 1957)
Michael LeMoyne Kennedy, Jr. (9 de enero de 1983) m. (22 de septiembre de 2012) Mary Elizabeth Campbell (14 de noviembre de 1983)
Michael LeMoyne Kennedy III (2014)
Quinn Victoria Ethel Kennedy (2016)
Kyle Francis Kennedy (6 de julio de 1984) m. (18 de agosto de 2012) Liam Nash Kerr (5 de abril de 1983)
Conor Nash Kerr (26 de septiembre de 2014)
Declan Francis Kerr (2016)
Rory Gifford Kennedy (14 de noviembre de 1987) m. (30 de septiembre de 2016) David Francesco DiCamillo (30 de diciembre de 1979)
Jack Kennedy DiCamillo (20 de septiembre de 2018)
Mary Kerry Kennedy (8 de septiembre de 1959), m. (9 de junio de 1990 – 2005) Andrew Mark Cuomo (6 de diciembre de 1957)
Mariah Matilda Kennedy-Cuomo (11 de enero de 1995)
Cara Ethel Kennedy-Cuomo (11 de enero de 1995)
Michaela Andrea Kennedy-Cuomo (26 de agosto de 1997)
Christopher George Kennedy, Sr. (4 de julio de 1963), m. (15 de agosto de 1987) Sheila Sinclair Berner (4 de diciembre de 1962)
Katherine Berner Kennedy (4 de octubre de 1990)
Christopher George Kennedy, Jr. (15 de junio de 1992)
Sarah Louise Kennedy (26 de septiembre de 1994)
Clare Rose Kennedy (3 de noviembre de 1998)
Matthew Maxwell Taylor Kennedy, Sr. (11 de enero de 1965), m. (13 de julio de 1991) Victoria Anne Strauss (10 de febrero de 1964)
Matthew Maxwell Taylor Kennedy, Jr. (18 de septiembre de 1993)
Caroline Summer Rose Kennedy (29 de diciembre de 1994)
Noah Isabella Rose Kennedy (9 de julio de 1998)
Douglas Harriman Kennedy (24 de marzo de 1967), m. (22 de agosto de 1998) Mary Elizabeth Stark (1967)
Riley Elizabeth Kennedy (27 de agosto de 1999)
Mary McCauley Kennedy (22 de agosto de 2001)
Rowen Francis Kennedy (25 de febrero de 2004)
George Skakel Kennedy (3 de abril de 2007)
Anthony Boru Kennedy (5 de enero de 2012)
Rory Elizabeth Katherine Kennedy (12 de diciembre de 1968), m. (2 de agosto de 1999) Mark Daniel Bailey (25 de noviembre de 1968)
Georgia Elizabeth Kennedy-Bailey (30 de septiembre de 2002)
Bridget Katherine Kennedy-Bailey (4 de julio de 2004)
Zachary Corkland Kennedy-Bailey (16 de julio de 2007)
Jean Ann Kennedy (20 de febrero de 1928 – 17 de junio de 2020) (92 años), m. (19 de mayo de 1956) Stephen Edward Smith, Sr. (24 de septiembre de 1927 – 19 de agosto de 1990) (62 años)
Stephen Edward Smith, Jr. (28 de junio de 1957)
William Kennedy Smith (4 de septiembre de 1960), m. (7 de mayo de 2011) Anne Henry (1975)
India Rose Smith (10 de mayo de 2012)
Stephen Edward Smith II (junio de 2013)
Edward Moore Kennedy, Sr. (22 de febrero de 1932 – 25 de agosto de 2009) (77 años), 1º m. (29 de noviembre de 1958 – 1982) Virginia Joan Bennett (2 de septiembre de 1936), 2º m. (3 de julio de 1992) Victoria Anne Reggie (26 de febrero de 1954)
Kara Anne Kennedy (27 de febrero de 1960 – 16 de septiembre de 2011) (51 años), m. (8 de septiembre de 1990 – 2011) Michael Dale Allen (16 de junio de 1958)
Grace Kennedy Allen (19 de septiembre de 1994)
Max Greathouse Allen (20 de diciembre de 1996)
Edward Moore Kennedy, Jr. (26 de septiembre de 1961), m. (10 de octubre de 1993) Katherine Anne Gershman (9 de junio de 1959)
Kiley Elizabeth Kennedy (7 de agosto de 1994)
Edward Moore Kennedy III (25 de febrero de 1998)
Patrick Joseph Kennedy II (14 de julio de 1967), m. (15 de julio de 2011) Amy Savell (20 de noviembre de 1978)
Owen Patrick Kennedy (15 de abril de 2012)
Nora Kara Kennedy (19 de noviembre de 2013)
Nell Elizabeth Kennedy (29 de noviembre de 2015)
Marshall Patrick Kennedy (27 de mayo de 2018)

Árbol genealógico

Enlaces externos
  Audio de Bruno Cardeñosa en el espacio Un mundo feliz de la La Rosa de los Vientos sobre el lado oscuro de la familia Kennedy. Onda Cero 28 de octubre de 2013